Hangar
Hangar (banda)
Hangar (centro de convenções)

Localidades 

Hangar (Ilhotas dos Apóstolos)

Desambiguação